Община Билеча () —  община (муниципалитет) на юге Республики Сербской с центром в собственно городе Билеча.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Билеча составила 11 536 человек, из которых в городе Билеча — 8 220 человек, по переписи 1991 года —  13 284 человека.

Этнический состав населения общины Билеча по переписи 1991 года:
 Сербы — 10651 (80,27%)
 Боснийские мусульмане — 1944 (14,65%)
 Хорваты — 39 (0,29%)
 Югославы — 223 (1,68%)
 остальные, неопределённые и неопознанные — 412 (3,10%)
всего: 13269

Населённые пункты 
В состав общины входит 61 населённый пункт, в том числе город Билеча.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт общины Билеча 

Общины Республики Сербской